Die österreichische Schachstaatsliga A 1996/97 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1996); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1996
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SK Merkur Graz

SC Margareten 

Anmerkung: Die Leistung von Adolf Herzog hätte zur Erfüllung einer IM-Norm gereicht, allerdings waren unter den Gegnern nicht genügend Internationale Meister oder Großmeister.

SG ASK/KSV Klagenfurt

1. Wiener Neustädter SV

SG Hietzing/Fischer Wien 

Anmerkung: Ulrich Steiner verstarb 1996.

SK Fürstenfeld 

Anmerkung: Die Leistung von Manfred Freitag hätte zur Erfüllung von IM-Normen gereicht, allerdings waren unter den Gegnern nicht genügend Internationale Meister oder Großmeister.

SK Ottakring

SC Traun 67

SK Hohenems

ESV Austria Graz

SC Inter Salzburg

SK Pinggau-Friedberg

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen der Staatsliga A auf chess-results.com
 Partien der Staatsliga A 1996/97 bei 365chess.com (englisch)
 Ergebnisse der 1. bis 3. Runde in Schachsport 4/15, Seite 4ff. (PDF-Datei; 1,3 MB)
 Ergebnisse der 4. bis 6. Runde in Schachsport 8/15, Seite 4ff. (PDF-Datei; 1,4 MB)
 Ergebnisse der 7. und 8. Runde in Schachsport 16/15, Seite 3f. (PDF-Datei; 1,4 MB)
 Ergebnisse der 9. bis 11. Runde in Schachsport 21/15, Seite 3ff. (PDF-Datei; 1,4 MB)

Einzelnachweise 

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 1996
Schach 1997